Барио Сан Хосе има више значења:

 Барио Сан Хосе (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Барио Сан Хосе (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Барио Сан Хосе (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Сан Хосе, Ехидо де Сан Педро ел Алто (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Сан Хосе, Барио Теколоте (Сан Симон де Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Сан Хосе (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Барио Сан Хосе (Коикојан де лас Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Хосе (Сан Андрес Диникуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Хосе (Сан Хуан Ачиутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Хосе (Санта Круз Тајата), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Хосе (Санта Марија Халтијангис), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Хосе (Сантијаго Јоломекатл), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Хосе, Ла Нопалера (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Хосе (Молкаксак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио Сан Хосе (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Барио Сан Хосе (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Барио Сан Хосе, Тлахумпал (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Барио Сан Хосе (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику